Digah kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Digah (ort i Azerbajdzjan, Quba), 
 Digah (ort i Azerbajdzjan, Apsjeron), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar